Valozjynski Rajon (vitryska: Валожынскі Раён, ryska: Воложинский район) är ett distrikt i Belarus.   Det ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Minsk.

Källor 

Indelningar i Minsks voblast